Лицейский театр () — название театра в различных городах мира.

Великобритания 
 Лицейский театр (Лондон)
 Лицейский театр (Кру)
 Лицейский театр (Шеффилд)
 Королевский лицейский театр — театр в Эдинбурге.

США 
 Лицейский театр (Бродвей) — один из старейших театров Бродвея.
 Лицейский театр (14-я улица, Манхэттен)
 Лицейский театр (Парк-авеню, Манхэттен)
 Лицейский театр (Сан-Диего)
 Лицейский театр (Кловис, Нью-Мексико)

См. также 
 Драматический лицейский театр — театр в городе Омске.
 Лицей (значения)